Jessica Goicoechea Jover (Barcelona, 22 de noviembre de 1996) es una modelo, influenciadora, diseñadora de moda y empresaria española. También ha trabajado esporádicamente como actriz de cine.

Carrera 
Debutó en el modelaje con 15 años al firmar un contrato con la agencia de moda 5th Avenue y seguidamente fue apareciendo en campañas de marcas reconocidas como Kaotiko. Muchas agencias la rechazaron por su baja estatura (mide 1,67 metros), así que en 2012 optó por empezar a subir sus trabajos a la plataforma Instagram.

Ha modelado para marcas de renombre como Rimmel, Puma, Calvin Klein, Victoria's Secret, ZE Garcia o Calzedonia. También ha salido en las siguientes revistas, altamente reconocidas en el mundo de la moda: Vogue, Glamour, Elle, Esquire y DT. En 2015 presentó la marca de ropa Goi Clothing y más tarde la de cosmética Goicosmetics, que en 2019 se fusionarían en su actual firma de moda, GOI.

En 2017 incursionó en la interpretación en el cortometraje La Fantasia, dirigido por Daniel Maldonado. Por lo tanto, hizo acto de presencia en actos como el Festival Internacional de Cine de San Sebastián y la Gala de los Premios Goya de aquel año.

Vida personal 
En 2018 se hizo oficial que salía con el modelo hispanofinés River Viiperi, que además le hacía de mánager. Sin embargo, en marzo del 2020 fue detenido por los Mossos d'Esquadra en un caso de presunta violencia de género. Cortó con él, lo denunció a las autoridades españolas y más tarde anunció que había sido una situación reiterada y que había desencadenado una de las peores etapas de su vida.

En 2021 se supo que aparentemente el pasado verano había empezado a salir con el actor español Arón Piper. Al año siguiente, al regresar de unas vacaciones a las Maldivas, decidieron romper. Corrió el rumor de que justo después, entre mayo y junio del 2022, tuvo un romance preveraniego con el también actor español Mario Casas, pero no llegaron a hacerlo público.

En enero del 2023 se confirmó que mantenía una relación con el exjugador del Barça Marc Bartra.

Referencias 

Nacidos en 1996
Actrices de España del siglo XXI
Actrices de cine de España
Empresarias de Barcelona
Empresarias de España del siglo XXI
Actores de Barcelona
Influencers
Modelos de España
Diseñadoras de moda
Diseñadores de moda de España
Nacidos en Barcelona